Haujobb ist eine deutsche Demoszene-Künstlergruppe. Sie wurde 1994 gegründet und programmierte zunächst nur Demos für den Amiga. Seit 1997 erscheinen jedoch Demos für viele bekannte Systeme in verschiedenen Sprachen, so zum Beispiel für den C64, den Mac und auch für Konsolen (z. B. für die PlayStation). Demos für den PC erschienen zunächst als ausführbare Datei, später dann auch in Flash, DHTML und als Videos.

Der Gruppe gehörten im Jahr 2005 43 Personen an, die überwiegend aus Deutschland kommen.

Die Gruppe hat sich nach der gleichnamigen Band benannt.

Berühmte Demos 
die "Licht"-Serie (PC)
Vegetable Wars (Video)
die "Mother, Mother..."-Serie (PC)
Elements (PC)
Burning Chrome (Amiga): Diese Demo belegte den dritten Platz auf der South Sealand Party, die 1996 in Vordingbord in Schweden stattfand.

Weblinks 
 offizielle Website

Demo-Gruppe